Chassy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Chassy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Chassy (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym